Rebholz steht für:

 Rebholz (Meckenbeuren), ein Ortsteil von Meckenbeuren in Baden-Württemberg
 Rebholz (Rebstock), das Holz des Rebstocks

Rebholz oder Al-Rebholz ist der Familienname folgender Personen:
 Anil Al-Rebholz, türkisch-deutsche Soziologin
 Frank Rebholz (* 1956), baden-württembergischer Polizist, Polizeipräsident von Ludwigsburg
 Johannes Rebholz (1885–1960), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Johann Anton Rebholz (1914–2000), Schweizer Grafiker und Maler
 Konrad Rebholz (1933–2020), deutscher Unternehmer, Inhaber zahlreicher Ehrenämter in Augsburg und Schwaben

Sonstiges:
 Rebholz-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika